Эта статья содержит информацию о квалификационных раундах Лиги Европы УЕФА 2019/20.

Команды, проигравшие в предварительном и первом квалификационных раундах Лиги чемпионов примут участие во втором квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие во втором квалификационном раунде Лиги Чемпионов — в третьем квалификационном раунде Лиги Европы, проигравшие на чемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов — в четвёртом квалификационном раунде Лиги Европы, а проигравшие в четвёртом квалификационном раунде и на нечемпионском пути в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов попадут в групповой этап Лиги Европы.

Расписание жеребьёвок и матчей

Участники

Чемпионский путь

Путь представителей лиг

Предварительный квалификационный раунд

Посев 
Всего в жеребьевке предварительного раунда приняли участие 14 команд. Семь команд с лучшим рейтингом были посеяны.

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Первый квалификационный раунд

Посев 
Всего в розыгрыше первого квалификационный раунда приняли участие 94 команды: 87 начинающие с этого раунда, и 7 победителей предварительного раунда. Они были разделены на девять групп: семь из десяти команд, где пять команд были посеяны, и две из двенадцати команд, где шесть команд были посеяны. УЕФА заранее определил номера для каждой команды, чтобы жеребьевка могла быть проведена в один раз для всех групп с десятью командами и одним разом для всех групп с двенадцатью командами.

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Второй квалификационный раунд

Чемпионский путь

Посев 
Во втором квалификационном раунде Чемпионского пути участвует 15 из 16 проигравших команд в первом квалификационном раунде Лиги чемпионов (все они «сеянные»), кроме одной команды, которая попала в третий квалификационный раунд, и 3 неудачника предварительного раунда Лиги чемпионов («несеянные»). Они были поделены на три группы по 5 «сеянных» и 1 «несеянной».

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Путь представителей лиг

Посев 
В розыгрыше второго квалификационный раунда приняли участие 74 команды: 27 начинающие с этого раунда, и 47 победителей первого предварительного раунда. Они были разделены на семь групп: пять из десяти команд, где пять команд были посеяны, и две из двенадцати команд, где шесть команд были посеяны. УЕФА заранее определил номера для каждой команды, чтобы жеребьевка могла быть проведена в один раз для всех групп с десятью командами и одним разом для всех групп с двенадцатью командами.

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Третий квалификационный раунд

Чемпионский путь

Посев

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Путь представителей лиг

Посев

Матчи 

|}

Отчеты о матчах

Раунд плей-офф

Чемпионский путь

Матчи 

|}

Путь представителей лиг

Матчи 

|}

Примечания

Ссылки 

Лига Европы УЕФА 2019/2020